D'Acquisto ou D'Aquisto est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme

D'Acquisto 
  (1790-1867), archevêque, théologien et philosophe italien ;
  (1960-), connu comme Roadblock, catcheur américain ;
  (1951-), joueur de baseball américain ;
 Mario D'Acquisto (1931-), homme politique italien ;
 Salvo d'Acquisto (1920-1943), carabinier italien qui s’est porté volontaire pour être fusillé par les Allemands afin d'épargner la vie de 21 personnes ;

D'Aquisto 
  (1935-1995), luthier italo-américain ;
  (1953-2001), DJ et producteur américain.

Cinéma 
 Salvo D'Acquisto, film biographique italien réalisé par Romolo Guerrieri, sorti en 1975.

Patronyme italien